Union des femmes du Sénégal
 Union française des semenciers ;
 United Feature Syndicate ;
 Universal Flash Storage ;
 Unix File System ;
 Universal Frame System.